SBS драма (, , дослівно — «Премія SBS за акторську гру») — щорічна південнокорейська премія, що присвоюється за видатні заслуги у сфері корейських драм та в телевізійній сфері. Премію було заснована у 1992 році каналом Seoul Broadcasting System. Церемонія проходить 31 грудня кожного року.

Зміни назви премії 
1-а назва: Премія SBS «Зірки року» () (1992)
2-а назва: Премія SBS зіркам () (1993—1995)
3-а назва: Премія SBS драма () (1996—2013)
4-я назва: Фестиваль премії SBS () (2014—2016)
5-а назва: Премія SBS драма () (2017—наш час)

Категорії 

 Великий приз
 Нагорода за високу майстерність 
 Нагорода за майстерність
 Режисерська/продюсерська нагорода
 Кращий актор другого плану
 Краща акторка другого плану
 Кращий новий актор
 Краща нова акторка
 Кращий юний актор
 Краща юна акторка
 Краща пара
 Нагорода за досягнення

Великий приз (Тесан)

Спеціальна нагорода SBS

Нагорода за високу майстерність

Кращий актор

Краща акторка

Кращий комік

Кращий актор мінісеріалу

Краща акторка мінісеріалу

Кращий актор середньотривалої драми

Краща акторка середньотривалої драми

Кращий актор у спеціальнозапланованій драмі

Краща акторка у спеціальнозапланованій драмі

Кращий актор довготривалої драми

Краща акторка довготривалої драми

Кращий актор жанрової і фентезійної драми

Краща акторка жанрової і фентезійної драми

Кращий актор романтично-комедійної драми

Краща акторка романтично-комедійної драми

Кращий актор понеділко-вівторкової драми

Краща акторка понеділко-вівторкової драми

Кращий актор середо-четвергової драми

Краща акторка середо-четвергової драми

Кращий актор щоденної/суботньо-недільної драми

Краща акторка щоденної/суботньо-недільної драми

Кращий актор фентезійного/романтичного мінісеріалу

Краща акторка фентезійного/романтичного мінісеріалу

Кращий актор жанрового/екшн мінісеріалу

Краща акторка жанрового/екшн мінісеріалу

Кращий актор жанрового/фентезійного мінісеріалу

Краща акторка жанрового/фентезійного мінісеріалу

Кращий актор романтичного/комедійного мінісеріалу

Краща акторка романтичного/комедійного мінісеріалу

Нагорода за майстерність

Кращий актор

Краща акторка

Кращий комік

Кращий актор мінісеріалу

Краща акторка мінісеріалу

Кращий актор спеціальної драми

Краща акторка спеціальної драми

Кращий актор середньотривалої драми

Краща акторка середньотривалої драми

Кращий актор у спеціальнозапланованій драмі

Краща акторка у спеціальнозапланованій драмі

Кращий актор довготривалої драми

Краща акторка довготривалої драми

Кращий актор короткої драми

Краща акторка короткої драми

Кращий актор фентезійної драми

Краща акторка фентезійної драми

Кращий актор жанрової драми

Краща акторка жанрової драми

Кращий актор романтично-комедійної драми

Краща акторка романтично-комедійної драми

Кращий актор понеділко-вівторкової драми

Краща акторка понеділко-вівторкової драми

Кращий актор середо-четвергової драми

Краща акторка середо-четвергової драми

Кращий актор щоденної/суботньо-недільної драми

Краща акторка щоденної/суботньо-недільної драми

Кращий актор фентезійного/романтичного мінісеріалу

Краща акторка фентезійного/романтичного мінісеріалу

Кращий актор жанрового/екшн мінісеріалу

Краща акторка жанрового/екшн мінісеріалу

Кращий актор жанрового/фентезійного мінісеріалу

Краща акторка жанрового/фентезійного мінісеріалу

Кращий актор романтичного/комедійного мінісеріалу

Краща акторка романтичного/комедійного мінісеріалу

Нагороди акторам другого плану

Кращий актор другого плану

Краща акторка другого плану

Нагорода за особливу акторську гру

Актор

Акторка

Режисерська/продюсерська нагорода

Топ 10 зірок

Нагорода «Велика зірка»

Нагороди новачкам

Кращий новий актор

Краща нова акторка

Кращий новий комік

Кращий новий співак/співачка

Нагорода «Нова зірка»

Нагороди для юних акторів

Кращий юний актор

Краща юна акторка

Нагороди за популярність

Нагорода за популярність (актори)

Нагорода за популярність (акторки)

Нагорода Netizen за популярність

Нагорода SBSi

Краща пара

Ситком

Вар'єте

Радіо

Нагорода за дружбу

Нагорода за досягнення

Інші нагороди

Премія SBS «Зірки року» за 1992

Співаки

Актори

Коміки

Ведучі

Див. також 
Премія KBS драма
Премія MBC драма

Виноски

Примітки 

Телевізійні премії Південної Кореї
Програми телеканалу SBS
Щорічні заходи в Південній Кореї